Conalia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant och Claudius Rey 1858. Conalia ingår i familjen tornbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tornbaggar
Conalia